IQUB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 791 амінокислот, а молекулярна маса — 92 581.

Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки